Квачадзе Давид Іванович — грузинський радянський боксер, триразовий чемпіон СРСР, майстер спорту СРСР.
 Квачадзе Зураб Георгійович — грузинський дипломат, генеральний консул Грузії в Одесі, генеральний консул Грузії в Донецьку.